En Pologne, Chomętowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Chomętowo, village

dans la voïvodie de Lubusz
 Chomętowo, village

dans la voïvodie de Mazovie
 Chomętowo, village

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Chomętowo, village du powiat de Choszczno,
 Chomętowo, village du powiat de Gryfice,
 Chomętowo, village du powiat de Świdwin.